Pašková – miejscowość na Słowacji
 Pašková – szczyt w Magurze Spiskiej na Słowacji
 Iveta Pašková – słowacka moderatorka